Wayland kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Wayland (Iowa)
Wayland (Kentucky)
Wayland (Massachusetts)
Wayland (Michigan)
Wayland (Missouri)
Wayland (New York)

overig
Wayland (Star Wars), een planeet uit Star Wars
Wayland (protocol), een grafisch protocol als alternatief voor het X11-systeem